Adam Ross peut faire référence à :
 Adam Ross, écrivain américain ;
 Adam Ross, personnage de fiction de la série Les Experts : Manhattan.